Det finns flera artiklar om personer med namnet Johan Bergenstråhle:

 Johan Bergenstråhle (1756–1840), svensk fältherre
 Johan Bergenstråhle (1935–1995), svensk regissör